Семён (Соломон) Исаевич Снитковский (9 августа 1933, Одесса, СССР — 4 апреля 1981, Москва, СССР) — советский музыкант (скрипач), лауреат ряда всесоюзных и международных конкурсов исполнителей. Заслуженный артист РСФСР (1975).

Биография 
Соломон Исаевич Снитковский родился 9 августа 1933 года в городе Одессе. В 1940 году он начал заниматься в знаменитой музыкальной школе имени П. С. Столярского, в классе скрипки. В первые дни Великой Отечественной войны был с матерью и младшим братом эвакуирован в Самарканд. Прерванное Отечественной войной образование он смог продолжить только в 1946 году, когда поступил в класс педагога-скрипача, впоследствии профессора Одесской консерватории В. З. Мордковича. Через три года, в 1949 году дал свой первый сольный концерт, в 1951 поступил в Одесскую консерваторию к тому же педагогу. В начале 50-х студент Снитковский стал солистом Одесской филармонии.

В 1956 стал солистом филармонии и преподавателем консерватории в г. Львове, куда его пригласили после выступления на показе лучших выпускников музыкальных вузов Украины.

В 1957 году поступил в аспирантуру Московской консерватории, в класс Давида Ойстраха. Почти одновременно стал там ассистентом Ойстраха, а спустя годы — доцентом и наконец профессором скрипичного класса.

В 1957 году — лауреат Всесоюзного конкурса, затем получил бронзовую медаль за участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, вскоре выступил на конкурсе молодых исполнителей в 1958 году в Бухаресте в рамках Международного Фестиваля имени румынского музыканта Дж. Энеску. Снитковский был удостоен первой премии вместе с румынским исполнителем Штефаном Рухой. Тогда же в специальном конкурсе на лучшее исполнение сложнейшей Третъей сонаты Энеску для скрипки и фортепиано Снитковский вместе с пианисткой О. Ступаковой завоевал вторую премию. 

Снитковский получил вторую премию на конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы в Брюсселе (1963 г.). После конкурса газета «Le soir» писала: 

В 60-70-е годы исполнительство Снитковского достигло самых высоких вершин.  Как говорили музыканты — 

С неменьшим увлечением играл Снитковский музыку классиков XX века; Стравинский, Шостакович, Прокофьев, Барток, Хиндемит, Бриттен, Вилла-Лобос — их новаторские произведения,  Он охотно обращался и к творчеству советских композиторов — А. Хачатуряна и Д. Кабалевского, М. Вайнберга и В. Салманова, и других, включая новейшие и даже специально для него написанные пьесы.

Снитковский выступал со многими крупнейшими оркестрами и дирижёрами, такими, как Натан Рахлин, Андре Клюитанс, Геннадий Рождественский, Карел Анчерл. Французский дирижёр А.Клюитанс сказал однажды после совместного выступления: « Огромное удовольствие играть с большим артистом Семеном Снитковским. Всегда буду рад музицировать с таким блестящим музыкантом.»

Профессор Московской консерватории, с 1976 года — также и профессор класса скрипки в Музыкальной академии имени Листа в Будапеште. Вёл мастер-классы и педагогические курсы в разных странах. В одной из статей об его участии в концертах и мастер-классах Фестиваля в городе Туре (Франция) сказано: «Снитковский — не только выдающийся виртуоз, но и выдающийся профессор». 

Советская и зарубежная пресса восторженно оценивала исполнительское искусство Семена Исаевича Снитковского. Вот несколько кратких цитат из сотен публикаций:

Журнал «Советская музыка» отмечает в игре скрипача «благородство стиля, превосходное владение инструментом, красоту звучания, своеобразие фразировки».

«Снитковский несомненно принадлежит к числу величайших скрипачей своего поколения», — констатирует газета «Tages Anzeiger» после триумфальных концертов скрипача в Цюрихе в 1977 году; называя его исполнение отрывков из «Петрушки» Стравинского «фейерверком скрипичной виртуозности», критик пишет, что игра Снитковского впечатляет своим «пугающим совершенством». Критик газеты «Le Figaro» назвал «откровением» для посетителей парижских концертов выступление Снитковского с оркестром в зале «Châtelet».

Скончался в 47-летнем возрасте в 1981 году.

К 75-летию со дня рождения Семена Снитковского, в 2008 году, фирма «Мелодия» выпустила комплект CD с избранными записями скрипача призведний Баха, Паганини, Шумана, Шуберта, Листа, Бартока, Стравинского, К. Хачатуряна, Изаи, Дебюсси и др.

Литература 
 Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1973―1982

Примечания 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Одесской музыкальной академии
Преподаватели Московской консерватории